Boliviaans basketbalteam (mannen), mannenteam
 Boliviaans basketbalteam (vrouwen), vrouwenteam